

Олені — село, Лисвенський міський округ, Пермський край
 Олені — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел

Див. також 
 Олень (значення)